Il gruppo della scorodite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della scorodite 
 Mansfieldite
 Scorodite
 Strengite
 Variscite
 Yanomamite

Note 

Scorodite